Die Stella Artois Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Juni 2005 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle (Westf.) die Gerry Weber Open gespielt, welche genau wie die Stella Artois Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Andy Roddick, der das Turnier das dritte Mal in Folge gewann. Er startete als Setzlistenzweiter hinter Lleyton Hewitt der selbst drei Titel gewonnen hatte, aber dieses Jahr im Viertelfinale ausschied. Im Finale schlug Roddick Ivo Karlović, der erstmals ein Finale erreichte, in zwei Sätzen. Es war Roddick 3. Titel der Saison und der 18. seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren die Brüder Bob und Mike Bryan, die dieses Jahr zusammen abermals den Titel gewannen. Als Zweite der Setzliste schlugen sie im Finale die Setzlistenersten Jonas Björkman und Maks Mirny. 2001 war es der dritte Titel der US-Amerikaner im Queen’s Club sowie der 23. gemeinsame Titel gesamt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die ersten acht gesetzten Einzelspieler und Doppelpaarungen erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen ebenfalls bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham